

Шанди — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Шанди — село, Павлодарський район, Павлодарська область